Ferdinand Pius z Kalábrie (25. července 1869, Řím – 7. ledna 1960, Lindau) byl hlavou rodu Bourbon-Obojí Sicílie a v letech 1934 až 1960 pretendentem trůnu zaniklého království obojí Sicílie.

Rodina 
Ferdinand se narodil jako nejstarší potomek prince Alfonsa Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Antonie Neapolsko-Sicilské. Byl vnukem Ferdinanda II. Neapolsko-Sicilského a nejstarším bratrem Carlose Bourbonsko-Sicilského, Marie Imakuláty, Marie Kristýny Bourbonsko-Sicilské, Marie di Grazie, prince Raniera, prince Filipa a prince Gabriela.

Manželství a potomci 
Ferdinand se 31. května 1897 oženil s Marií Ludovikou Bavorskou, dcerou Ludvíka III. Bavorského. Měli spolu šest dětí:

 Maria Antonietta (16. dubna 1898 – 10. ledna 1957), svobodná a bezdětná, tragicky zahynula
 Maria Kristýna (4. května 1899 – 21. dubna 1985), ⚭ 1948 Manuel Alejo Sotomayor-Luna y Orejuela (27. listopadu 1884 – 17. října 1949)
 Ruggiero Maria (7. září 1901 – 1. prosince 1914), vévoda z Nota
 Barbora Marie Antonietta Luitpolda (14. prosince 1902 – 1. ledna 1927), ⚭ 1922 Franz Xaver von Stolberg (19. července 1894 – 4. května 1947)
 Lucie Bourbonsko-Sicilská (9. července 1908 – 3. listopadu 2001), ⚭ 1938 Evžen Savojský (13. března 1906 – 8. prosince 1996), vévoda z Janova a Ancony
 Urraca Bourbonsko-Sicilská (14. července 1913 – 3. května 1999)

Ferdinand a Marie žili po mnoho let ve Villa Amsee, Lindau. Tam také Ferdinand v roce 1960 zemřel.

Po Ferdinandově smrti si ředitelství bourbonsko-sicilského rodu nárokoval jeho synovec Alfons i Ferdinandův bratr Ranieri.

Vyznamenání 
 Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří
 Řád sv. Januaria
 Řád sv. Ferdinanda a zásluh
 Řád Františka I.
 Řád sv. Jiří a shledání
 Řád zlatého rouna
 Řád sv. Huberta
 Řád Nejsvatějšího Zvěstování
 Maltézský řád
 Řád Karla III.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. července
Narození v roce 1869
Úmrtí 7. ledna
Úmrtí v roce 1960
Bourbon-Obojí Sicílie
Vévodové z Kalábrie
Rytíři Řádu zlatého rouna
Maltézští rytíři
Muži
Narození v Římě
Úmrtí v Lindau
Italští římští katolíci